Capital Financial Holdings S.A., holding bancari creat pel Commercial Bank Group
 Cowboys from Hell, àlbum d'estudi del grup de heavy metal Pantera
 Factor H (del seu nom en anglès Complement Factor H), proteïna de control del sistema del complement
 C.F.H. (del nom en llatí Congregatio Fratrum Huybergensis) també és la sigla dels Germans de la Immaculada Concepció de Santa Maria Verge, congregació laica catòlica de dret pontifici